La Coalizione Nazionalista (in spagnolo: Coalición Nacionalista) è stata una coalizione di partiti politici spagnoli di carattere regionale e territoriale costituitasi in vista delle elezioni europee del 1989 e ripresentatasi alle europee del 1994 e a quelle del 1999.

Storia

Elezioni europee del 1989

La lista ottenne l'1,9% dei voti e un seggio. Fu eletto Juan Antonio Gangoiti Llaguno (Partito Nazionalista Basco), che aderì prima al gruppo dei Non iscritti e poi a quello del PPE-DE (fino al 7 luglio 1992).

Nel corso della legislatura, a Gangoiti Llaguno subentrarono:
Isidoro Sánchez García (Coalizione Canaria), che si iscrisse prima al gruppo del PPE e poi al gruppo Arcobaleno (fino al 14 luglio 1993);
José Domingo Posada González (Coalizione Galiziana), che si iscrisse al gruppo Arcobaleno (fino al termine della legislatura).

I Gruppi Indipendenti delle Canarie daranno vita, nel 1993, alla Coalizione Canaria.

Elezioni europee del 1994

La lista ottenne il 2,8% dei voti e due seggi. Furono eletti:
Josu Jon Imaz San Miguel (Partito Nazionalista Basco), iscritto al PPE (fino al 5 gennaio 1999);
Isidoro Sánchez García (Coalizione Canaria), iscritto all'Alleanza Radicale Europea (fino al 17 settembre 1996);

Nel corso della legislatura assunsero poi la carica di europarlamentare:
José Domingo Posada González (Coalizione Galiziana), iscritto all'ARE (subentrò a Imaz San Miguel, restando in carica fino al termine della legislatura).
Alfonso Novo Belenguer (Unione Valenciana), iscritto all'ARE (subentrò a Sánchez García, restando in carica fino al 7 ottobre 1998);
Manuel Escolá Hernando (Partito Aragonese), iscritto all'ARE (subentrò a Novo Belenguer, restando in carica fino al termine della legislatura).

Elezioni europee del 1999
Coalizione Nazionalista - Europa dei Popoli

Alla Coalizione Nazionalista - Europa dei Popoli presero parte alcune delle forze politiche che, in precedenza, avevano formato la Coalizione Nazionalista e l'alleanza Europa dei Popoli.

All'alleanza aderirirono inoltre I Verdi - Confederazione Ecologista di Catalogna (che avevano preso parte alle europee del 1994 con altre formazioni ecologiste).

La coalizione ottenne il 2,9% dei voti e due seggi. Furono eletti:

Josu Ortuondo Larrea (Partito Nazionalista Basco), iscritto al gruppo Verdi/ALE;
Gorka Knörr Borràs (Eusko Alkartasuna), anch'egli iscritto al gruppo Verdi/ALE (fino al 7 giugno 2001).

A quest'ultimo subentrò poi Miquel Mayol i Raynal (Sinistra Repubblicana di Catalogna), che si iscrisse al gruppo Verdi/ALE e che restò in carica fino alla fine della legislatura.

Note

Coalizioni politiche spagnole regionali del passato